|-
|(114251)||2002 WP14|| align=right|15,1|| align=right|3,064|| align=right|0,198|| align=right|16,14|| align=right|5,362||MBA||28. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114252)||2002 WD15|| align=right|16,0|| align=right|2,346|| align=right|0,138|| align=right|7,98|| align=right|3,592||MBA||28. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114253)||2002 WZ15|| align=right|14,8|| align=right|2,602|| align=right|0,124|| align=right|14,10|| align=right|4,197||MBA||28. listopadu 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114254)||2002 WD16|| align=right|15,0|| align=right|2,801|| align=right|0,110|| align=right|3,90|| align=right|4,688||MBA||28. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(114255)||2002 WG16|| align=right|15,3|| align=right|2,785|| align=right|0,184|| align=right|14,57|| align=right|4,647||MBA||28. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(114256)||2002 WO16|| align=right|13,8|| align=right|3,088|| align=right|0,011|| align=right|12,15|| align=right|5,426||MBA||28. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(114257)||2002 WP16|| align=right|16,3|| align=right|2,416|| align=right|0,102|| align=right|7,14|| align=right|3,755||MBA||28. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(114258)||2002 WQ16|| align=right|15,8|| align=right|2,419|| align=right|0,162|| align=right|7,31|| align=right|3,761||MBA||28. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(114259)||2002 WR16|| align=right|14,5|| align=right|3,050|| align=right|0,064|| align=right|10,50|| align=right|5,326||MBA||28. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(114260)||2002 WB17|| align=right|14,7|| align=right|2,934|| align=right|0,086|| align=right|9,49|| align=right|5,025||MBA||28. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(114261)||2002 WC17|| align=right|15,3|| align=right|2,677|| align=right|0,207|| align=right|12,93|| align=right|4,379||MBA||28. listopadu 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(114262)||2002 XH|| align=right|14,9|| align=right|2,736|| align=right|0,153|| align=right|10,44|| align=right|4,525||MBA||1. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114263)||2002 XV1|| align=right|15,6|| align=right|2,570|| align=right|0,183|| align=right|4,25|| align=right|4,119||MBA||1. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114264)||2002 XH2|| align=right|16,2|| align=right|2,247|| align=right|0,202|| align=right|3,29|| align=right|3,368||MBA||1. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114265)||2002 XQ2|| align=right|15,3|| align=right|2,688|| align=right|0,196|| align=right|4,78|| align=right|4,405||MBA||1. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114266)||2002 XK5|| align=right|14,8|| align=right|2,986|| align=right|0,055|| align=right|9,52|| align=right|5,158||MBA||1. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114267)||2002 XM5|| align=right|16,4|| align=right|2,234|| align=right|0,048|| align=right|5,69|| align=right|3,340||MBA||1. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114268)||2002 XP5|| align=right|15,3|| align=right|3,142|| align=right|0,073|| align=right|2,86|| align=right|5,567||MBA||1. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114269)||2002 XG6|| align=right|14,4|| align=right|3,147|| align=right|0,050|| align=right|12,54|| align=right|5,583||MBA||1. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114270)||2002 XP6|| align=right|16,6|| align=right|2,210|| align=right|0,045|| align=right|8,06|| align=right|3,284||MBA||1. prosince 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(114271)||2002 XZ8|| align=right|15,9|| align=right|2,237|| align=right|0,090|| align=right|7,08|| align=right|3,345||MBA||2. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114272)||2002 XR13|| align=right|14,3|| align=right|3,050|| align=right|0,103|| align=right|15,83|| align=right|5,324||MBA||3. prosince 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114273)||2002 XJ14|| align=right|16,7|| align=right|2,278|| align=right|0,136|| align=right|0,46|| align=right|3,439||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114274)||2002 XL15|| align=right|15,7|| align=right|2,732|| align=right|0,151|| align=right|8,77|| align=right|4,515||MBA||2. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114275)||2002 XR16|| align=right|14,4|| align=right|3,237|| align=right|0,063|| align=right|20,70|| align=right|5,824||MBA||3. prosince 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114276)||2002 XP17|| align=right|15,8|| align=right|2,429|| align=right|0,215|| align=right|10,04|| align=right|3,784||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114277)||2002 XS18|| align=right|14,9|| align=right|3,076|| align=right|0,144|| align=right|17,26|| align=right|5,393||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114278)||2002 XV18|| align=right|14,1|| align=right|3,182|| align=right|0,185|| align=right|17,60|| align=right|5,675||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114279)||2002 XY19|| align=right|14,7|| align=right|2,971|| align=right|0,009|| align=right|7,14|| align=right|5,119||MBA||2. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114280)||2002 XW21|| align=right|16,1|| align=right|2,210|| align=right|0,130|| align=right|3,95|| align=right|3,286||MBA||2. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114281)||2002 XX21|| align=right|15,1|| align=right|2,429|| align=right|0,159|| align=right|7,19|| align=right|3,786||MBA||2. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114282)||2002 XR23|| align=right|16,5|| align=right|2,231|| align=right|0,149|| align=right|4,81|| align=right|3,332||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114283)||2002 XD24|| align=right|15,4|| align=right|2,648|| align=right|0,176|| align=right|3,99|| align=right|4,309||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114284)||2002 XE25|| align=right|16,8|| align=right|2,291|| align=right|0,167|| align=right|6,40|| align=right|3,467||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114285)||2002 XG25|| align=right|15,8|| align=right|2,524|| align=right|0,096|| align=right|1,05|| align=right|4,009||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114286)||2002 XM25|| align=right|14,6|| align=right|2,699|| align=right|0,003|| align=right|13,98|| align=right|4,432||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114287)||2002 XP25|| align=right|15,8|| align=right|2,619|| align=right|0,211|| align=right|3,88|| align=right|4,238||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114288)||2002 XH27|| align=right|16,1|| align=right|2,293|| align=right|0,103|| align=right|1,34|| align=right|3,471||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114289)||2002 XG28|| align=right|15,6|| align=right|2,359|| align=right|0,173|| align=right|9,10|| align=right|3,622||MBA||5. prosince 2002||Fountain Hills||Fountain Hills
|-
|(114290)||2002 XO28|| align=right|15,5|| align=right|2,838|| align=right|0,259|| align=right|1,01|| align=right|4,781||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114291)||2002 XG29|| align=right|15,0|| align=right|3,056|| align=right|0,034|| align=right|10,50|| align=right|5,341||MBA||5. prosince 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(114292)||2002 XQ29|| align=right|15,7|| align=right|2,441|| align=right|0,120|| align=right|6,77|| align=right|3,814||MBA||5. prosince 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114293)||2002 XW29|| align=right|14,5|| align=right|3,191|| align=right|0,140|| align=right|12,41|| align=right|5,699||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114294)||2002 XY29|| align=right|14,4|| align=right|2,656|| align=right|0,128|| align=right|12,43|| align=right|4,328||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114295)||2002 XP30|| align=right|14,8|| align=right|3,041|| align=right|0,133|| align=right|10,52|| align=right|5,303||MBA||6. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114296)||2002 XO31|| align=right|15,1|| align=right|3,058|| align=right|0,063|| align=right|16,97|| align=right|5,347||MBA||6. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114297)||2002 XC32|| align=right|15,6|| align=right|2,368|| align=right|0,135|| align=right|5,89|| align=right|3,643||MBA||6. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114298)||2002 XH34|| align=right|16,0|| align=right|2,201|| align=right|0,209|| align=right|1,59|| align=right|3,264||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114299)||2002 XL37|| align=right|16,1|| align=right|2,386|| align=right|0,153|| align=right|8,89|| align=right|3,686||MBA||9. prosince 2002||Tebbutt||F. B. Zoltowski
|-
|(114300)||2002 XE41|| align=right|15,1|| align=right|2,666|| align=right|0,200|| align=right|12,64|| align=right|4,352||MBA||6. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114301)||2002 XX42|| align=right|15,6|| align=right|2,295|| align=right|0,130|| align=right|6,66|| align=right|3,477||MBA||8. prosince 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(114302)||2002 XO46|| align=right|15,8|| align=right|2,479|| align=right|0,132|| align=right|2,86|| align=right|3,903||MBA||7. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114303)||2002 XU46|| align=right|16,3|| align=right|2,412|| align=right|0,117|| align=right|3,43|| align=right|3,744||MBA||7. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114304)||2002 XA47|| align=right|15,3|| align=right|2,536|| align=right|0,171|| align=right|4,98|| align=right|4,039||MBA||8. prosince 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(114305)||2002 XY47|| align=right|16,3|| align=right|2,264|| align=right|0,200|| align=right|3,29|| align=right|3,405||MBA||10. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114306)||2002 XT48|| align=right|15,3|| align=right|2,741|| align=right|0,148|| align=right|2,72|| align=right|4,537||MBA||10. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114307)||2002 XV49|| align=right|16,5|| align=right|2,375|| align=right|0,125|| align=right|2,14|| align=right|3,660||MBA||10. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114308)||2002 XY50|| align=right|15,9|| align=right|2,440|| align=right|0,089|| align=right|4,09|| align=right|3,811||MBA||10. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114309)||2002 XN52|| align=right|16,5|| align=right|2,199|| align=right|0,151|| align=right|2,14|| align=right|3,259||MBA||10. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114310)||2002 XQ52|| align=right|15,0|| align=right|2,723|| align=right|0,241|| align=right|2,53|| align=right|4,493||MBA||10. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114311)||2002 XY52|| align=right|15,8|| align=right|2,308|| align=right|0,257|| align=right|5,05|| align=right|3,506||MBA||10. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114312)||2002 XB53|| align=right|15,4|| align=right|2,553|| align=right|0,196|| align=right|5,76|| align=right|4,077||MBA||10. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114313)||2002 XD53|| align=right|14,9|| align=right|2,990|| align=right|0,091|| align=right|10,50|| align=right|5,170||MBA||10. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114314)||2002 XX53|| align=right|14,8|| align=right|2,635|| align=right|0,204|| align=right|5,30|| align=right|4,278||MBA||10. prosince 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114315)||2002 XD56|| align=right|15,2|| align=right|3,097|| align=right|0,149|| align=right|8,33|| align=right|5,449||MBA||8. prosince 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(114316)||2002 XV56|| align=right|15,7|| align=right|2,327|| align=right|0,108|| align=right|7,88|| align=right|3,549||MBA||10. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114317)||2002 XE57|| align=right|15,4|| align=right|2,649|| align=right|0,156|| align=right|5,69|| align=right|4,311||MBA||10. prosince 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114318)||2002 XO57|| align=right|20,5|| align=right|2,329|| align=right|0,155|| align=right|6,98|| align=right|3,555||MBA||10. prosince 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114319)||2002 XD58|| align=right|15,5|| align=right|2,258|| align=right|0,275|| align=right|6,84|| align=right|3,391||MBA BIN||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114320)||2002 XJ58|| align=right|16,3|| align=right|2,283|| align=right|0,166|| align=right|3,31|| align=right|3,450||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114321)||2002 XP58|| align=right|16,9|| align=right|2,254|| align=right|0,070|| align=right|7,20|| align=right|3,384||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114322)||2002 XW58|| align=right|14,7|| align=right|3,100|| align=right|0,259|| align=right|6,65|| align=right|5,458||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114323)||2002 XJ59|| align=right|15,7|| align=right|3,141|| align=right|0,053|| align=right|1,35|| align=right|5,566||MBA||9. prosince 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(114324)||2002 XK59|| align=right|15,3|| align=right|2,965|| align=right|0,039|| align=right|10,91|| align=right|5,106||MBA||10. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114325)||2002 XM59|| align=right|16,2|| align=right|2,300|| align=right|0,051|| align=right|7,03|| align=right|3,487||MBA||12. prosince 2002||Nogales||P. R. Holvorcem; M. Schwartz
|-
|(114326)||2002 XO59|| align=right|15,1|| align=right|2,319|| align=right|0,331|| align=right|21,95|| align=right|3,531||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114327)||2002 XB63|| align=right|16,1|| align=right|2,235|| align=right|0,242|| align=right|5,99|| align=right|3,341||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114328)||2002 XE63|| align=right|16,2|| align=right|2,332|| align=right|0,199|| align=right|3,48|| align=right|3,560||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114329)||2002 XG63|| align=right|16,3|| align=right|2,330|| align=right|0,220|| align=right|2,39|| align=right|3,556||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114330)||2002 XR63|| align=right|15,6|| align=right|2,442|| align=right|0,149|| align=right|6,05|| align=right|3,816||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114331)||2002 XL64|| align=right|16,0|| align=right|2,352|| align=right|0,062|| align=right|5,93|| align=right|3,605||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114332)||2002 XX64|| align=right|15,8|| align=right|2,418|| align=right|0,101|| align=right|5,49|| align=right|3,758||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114333)||2002 XP65|| align=right|14,3|| align=right|3,116|| align=right|0,126|| align=right|15,00|| align=right|5,499||MBA||12. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114334)||2002 XW65|| align=right|13,7|| align=right|2,592|| align=right|0,166|| align=right|22,17|| align=right|4,171||MBA||12. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114335)||2002 XX65|| align=right|15,3|| align=right|2,312|| align=right|0,182|| align=right|23,96|| align=right|3,516||MBA||12. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114336)||2002 XT66|| align=right|15,8|| align=right|2,309|| align=right|0,086|| align=right|7,77|| align=right|3,508||MBA||10. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114337)||2002 XY67|| align=right|14,9|| align=right|2,745|| align=right|0,102|| align=right|14,50|| align=right|4,548||MBA||11. prosince 2002||Palomar||NEAT
|-
|(114338)||2002 XQ68|| align=right|16,6|| align=right|2,239|| align=right|0,221|| align=right|9,01|| align=right|3,349||MBA||12. prosince 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(114339)||2002 XR68|| align=right|14,5|| align=right|3,196|| align=right|0,098|| align=right|10,31|| align=right|5,714||MBA||12. prosince 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(114340)||2002 XS69|| align=right|16,0|| align=right|2,362|| align=right|0,149|| align=right|10,78|| align=right|3,630||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114341)||2002 XU69|| align=right|16,0|| align=right|2,441|| align=right|0,215|| align=right|3,16|| align=right|3,813||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114342)||2002 XX70|| align=right|15,6|| align=right|2,444|| align=right|0,123|| align=right|1,80|| align=right|3,821||MBA||10. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114343)||2002 XY70|| align=right|15,5|| align=right|2,527|| align=right|0,173|| align=right|4,18|| align=right|4,016||MBA||10. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114344)||2002 XT71|| align=right|15,7|| align=right|2,271|| align=right|0,100|| align=right|7,04|| align=right|3,421||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114345)||2002 XN72|| align=right|11,7|| align=right|5,279|| align=right|0,063|| align=right|16,71|| align=right|12,13||JUT||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114346)||2002 XU73|| align=right|14,4|| align=right|3,099|| align=right|0,054|| align=right|10,25|| align=right|5,455||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114347)||2002 XP74|| align=right|15,9|| align=right|2,306|| align=right|0,127|| align=right|6,31|| align=right|3,500||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114348)||2002 XY74|| align=right|15,9|| align=right|2,356|| align=right|0,229|| align=right|3,94|| align=right|3,615||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114349)||2002 XW75|| align=right|16,0|| align=right|2,346|| align=right|0,206|| align=right|4,09|| align=right|3,592||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114350)||2002 XM77|| align=right|15,9|| align=right|2,759|| align=right|0,156|| align=right|11,51|| align=right|4,583||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114351)||2002 XR78|| align=right|15,5|| align=right|2,411|| align=right|0,138|| align=right|5,65|| align=right|3,743||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114352)||2002 XS78|| align=right|15,7|| align=right|2,377|| align=right|0,219|| align=right|3,23|| align=right|3,664||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114353)||2002 XJ79|| align=right|14,9|| align=right|2,310|| align=right|0,156|| align=right|6,33|| align=right|3,511||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114354)||2002 XR79|| align=right|15,8|| align=right|2,426|| align=right|0,109|| align=right|7,25|| align=right|3,777||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114355)||2002 XX80|| align=right|14,8|| align=right|3,072|| align=right|0,140|| align=right|9,74|| align=right|5,383||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114356)||2002 XZ80|| align=right|16,7|| align=right|2,334|| align=right|0,226|| align=right|5,96|| align=right|3,566||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114357)||2002 XC83|| align=right|15,7|| align=right|2,560|| align=right|0,226|| align=right|2,49|| align=right|4,095||MBA||13. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114358)||2002 XP83|| align=right|16,1|| align=right|2,399|| align=right|0,082|| align=right|1,83|| align=right|3,715||MBA||13. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114359)||2002 XD85|| align=right|14,5|| align=right|2,580|| align=right|0,194|| align=right|6,56|| align=right|4,143||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114360)||2002 XS85|| align=right|16,2|| align=right|2,348|| align=right|0,146|| align=right|5,31|| align=right|3,598||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114361)||2002 XJ86|| align=right|15,0|| align=right|2,666|| align=right|0,139|| align=right|10,48|| align=right|4,351||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114362)||2002 XK86|| align=right|16,6|| align=right|2,217|| align=right|0,151|| align=right|5,41|| align=right|3,301||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114363)||2002 XR86|| align=right|16,1|| align=right|2,295|| align=right|0,145|| align=right|4,62|| align=right|3,476||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114364)||2002 XU86|| align=right|15,7|| align=right|2,289|| align=right|0,188|| align=right|5,02|| align=right|3,463||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114365)||2002 XM87|| align=right|14,7|| align=right|2,638|| align=right|0,247|| align=right|10,27|| align=right|4,283||MBA||11. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114366)||2002 XP88|| align=right|15,8|| align=right|2,263|| align=right|0,232|| align=right|7,29|| align=right|3,404||MBA||13. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114367)||2002 XA89|| align=right|14,7|| align=right|2,786|| align=right|0,254|| align=right|10,66|| align=right|4,649||MBA||14. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114368)||2002 XC89|| align=right|15,0|| align=right|2,522|| align=right|0,115|| align=right|11,75|| align=right|4,004||MBA||14. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114369)||2002 XA95|| align=right|15,5|| align=right|2,687|| align=right|0,109|| align=right|2,47|| align=right|4,404||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114370)||2002 XR96|| align=right|14,7|| align=right|2,908|| align=right|0,048|| align=right|3,18|| align=right|4,958||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114371)||2002 XJ97|| align=right|14,7|| align=right|2,806|| align=right|0,234|| align=right|6,16|| align=right|4,699||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114372)||2002 XW97|| align=right|15,7|| align=right|2,294|| align=right|0,075|| align=right|7,43|| align=right|3,473||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114373)||2002 XT100|| align=right|14,4|| align=right|3,049|| align=right|0,062|| align=right|13,93|| align=right|5,323||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114374)||2002 XH103|| align=right|16,7|| align=right|2,296|| align=right|0,170|| align=right|3,42|| align=right|3,479||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114375)||2002 XY104|| align=right|16,0|| align=right|2,284|| align=right|0,075|| align=right|4,42|| align=right|3,451||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114376)||2002 XB106|| align=right|15,9|| align=right|2,380|| align=right|0,164|| align=right|3,13|| align=right|3,670||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114377)||2002 XP106|| align=right|16,0|| align=right|2,380|| align=right|0,143|| align=right|5,65|| align=right|3,670||MBA||5. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114378)||2002 XE108|| align=right|15,7|| align=right|2,888|| align=right|0,245|| align=right|2,81|| align=right|4,908||MBA||6. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114379)||2002 XM108|| align=right|16,4|| align=right|2,188|| align=right|0,190|| align=right|6,32|| align=right|3,236||MBA||6. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114380)||2002 XE109|| align=right|15,4|| align=right|2,762|| align=right|0,154|| align=right|9,70|| align=right|4,590||MBA||6. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114381)||2002 XL110|| align=right|15,6|| align=right|2,397|| align=right|0,175|| align=right|5,12|| align=right|3,711||MBA||6. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114382)||2002 XC112|| align=right|15,5|| align=right|2,381|| align=right|0,202|| align=right|4,44|| align=right|3,674||MBA||6. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114383)||2002 XF112|| align=right|15,5|| align=right|2,633|| align=right|0,164|| align=right|3,77|| align=right|4,273||MBA||6. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114384)||2002 YF|| align=right|14,3|| align=right|3,080|| align=right|0,066|| align=right|11,96|| align=right|5,405||MBA||27. prosince 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114385)||2002 YX|| align=right|16,9|| align=right|2,326|| align=right|0,238|| align=right|3,18|| align=right|3,546||MBA||27. prosince 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114386)||2002 YG1|| align=right|16,3|| align=right|2,184|| align=right|0,177|| align=right|4,47|| align=right|3,227||MBA||27. prosince 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114387)||2002 YK1|| align=right|14,2|| align=right|3,195|| align=right|0,163|| align=right|12,04|| align=right|5,709||MBA||27. prosince 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114388)||2002 YL1|| align=right|15,3|| align=right|2,566|| align=right|0,293|| align=right|5,99|| align=right|4,110||MBA||27. prosince 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114389)||2002 YN1|| align=right|15,1|| align=right|2,758|| align=right|0,094|| align=right|7,90|| align=right|4,579||MBA||27. prosince 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114390)||2002 YR3|| align=right|14,9|| align=right|2,417|| align=right|0,217|| align=right|22,98|| align=right|3,758||MBA||28. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114391)||2002 YQ6|| align=right|16,7|| align=right|2,564|| align=right|0,165|| align=right|3,54|| align=right|4,106||MBA||28. prosince 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(114392)||2002 YK7|| align=right|16,3|| align=right|2,397|| align=right|0,070|| align=right|7,20|| align=right|3,710||MBA||31. prosince 2002||Tebbutt||F. B. Zoltowski
|-
|(114393)||2002 YH8|| align=right|15,3|| align=right|2,399|| align=right|0,130|| align=right|7,04|| align=right|3,714||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114394)||2002 YN8|| align=right|15,6|| align=right|2,579|| align=right|0,233|| align=right|1,35|| align=right|4,141||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114395)||2002 YQ8|| align=right|13,7|| align=right|3,124|| align=right|0,147|| align=right|22,13|| align=right|5,522||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114396)||2002 YG9|| align=right|15,8|| align=right|2,566|| align=right|0,069|| align=right|5,73|| align=right|4,109||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114397)||2002 YD10|| align=right|14,6|| align=right|2,617|| align=right|0,064|| align=right|15,74|| align=right|4,233||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114398)||2002 YT13|| align=right|16,3|| align=right|2,369|| align=right|0,217|| align=right|1,56|| align=right|3,646||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114399)||2002 YZ13|| align=right|17,3|| align=right|2,360|| align=right|0,203|| align=right|1,34|| align=right|3,624||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114400)||2002 YG15|| align=right|14,9|| align=right|2,805|| align=right|0,239|| align=right|8,14|| align=right|4,697||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114401)||2002 YC17|| align=right|15,0|| align=right|2,731|| align=right|0,195|| align=right|8,92|| align=right|4,512||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114402)||2002 YW17|| align=right|16,0|| align=right|2,583|| align=right|0,091|| align=right|1,07|| align=right|4,149||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114403)||2002 YE18|| align=right|15,7|| align=right|2,439|| align=right|0,156|| align=right|4,53|| align=right|3,809||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114404)||2002 YJ19|| align=right|14,9|| align=right|2,984|| align=right|0,092|| align=right|10,90|| align=right|5,154||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114405)||2002 YB20|| align=right|15,2|| align=right|2,458|| align=right|0,179|| align=right|1,50|| align=right|3,854||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114406)||2002 YG20|| align=right|16,5|| align=right|2,435|| align=right|0,197|| align=right|2,27|| align=right|3,799||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114407)||2002 YH20|| align=right|15,4|| align=right|2,299|| align=right|0,096|| align=right|7,87|| align=right|3,486||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114408)||2002 YS20|| align=right|14,2|| align=right|3,004|| align=right|0,077|| align=right|11,31|| align=right|5,205||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114409)||2002 YY21|| align=right|16,6|| align=right|2,369|| align=right|0,174|| align=right|0,93|| align=right|3,645||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114410)||2002 YO22|| align=right|17,1|| align=right|2,338|| align=right|0,216|| align=right|7,17|| align=right|3,574||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114411)||2002 YQ24|| align=right|16,1|| align=right|2,419|| align=right|0,214|| align=right|1,88|| align=right|3,762||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114412)||2002 YH25|| align=right|15,3|| align=right|2,450|| align=right|0,178|| align=right|7,41|| align=right|3,834||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114413)||2002 YD26|| align=right|14,6|| align=right|3,063|| align=right|0,137|| align=right|11,21|| align=right|5,361||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114414)||2002 YN27|| align=right|15,2|| align=right|2,399|| align=right|0,078|| align=right|6,89|| align=right|3,715||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114415)||2002 YY27|| align=right|16,7|| align=right|2,469|| align=right|0,205|| align=right|3,36|| align=right|3,880||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114416)||2002 YY28|| align=right|15,4|| align=right|2,420|| align=right|0,289|| align=right|5,05|| align=right|3,764||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114417)||2002 YX29|| align=right|14,8|| align=right|3,143|| align=right|0,088|| align=right|11,04|| align=right|5,570||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114418)||2002 YO31|| align=right|14,3|| align=right|2,489|| align=right|0,139|| align=right|13,50|| align=right|3,926||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114419)||2002 YQ31|| align=right|15,6|| align=right|2,387|| align=right|0,210|| align=right|4,17|| align=right|3,687||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114420)||2002 YR31|| align=right|14,5|| align=right|2,615|| align=right|0,122|| align=right|15,48|| align=right|4,227||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114421)||2002 YJ32|| align=right|15,9|| align=right|2,569|| align=right|0,150|| align=right|4,50|| align=right|4,118||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114422)||2002 YL33|| align=right|16,0|| align=right|2,390|| align=right|0,076|| align=right|6,72|| align=right|3,695||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114423)||2002 YD36|| align=right|14,5|| align=right|2,529|| align=right|0,150|| align=right|15,04|| align=right|4,021||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114424)||2002 YE36|| align=right|14,6|| align=right|2,556|| align=right|0,184|| align=right|12,08|| align=right|4,086||MBA||31. prosince 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(114425)||2003 AV|| align=right|15,6|| align=right|2,322|| align=right|0,263|| align=right|10,50|| align=right|3,537||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114426)||2003 AB2|| align=right|15,7|| align=right|2,635|| align=right|0,087|| align=right|9,32|| align=right|4,278||MBA||2. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114427)||2003 AW2|| align=right|15,3|| align=right|2,669|| align=right|0,110|| align=right|32,94|| align=right|4,358||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114428)||2003 AB4|| align=right|15,7|| align=right|2,258|| align=right|0,129|| align=right|21,48|| align=right|3,392||MBA||3. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114429)||2003 AX4|| align=right|15,6|| align=right|2,228|| align=right|0,125|| align=right|6,43|| align=right|3,324||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114430)||2003 AT5|| align=right|15,6|| align=right|2,559|| align=right|0,149|| align=right|8,02|| align=right|4,093||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114431)||2003 AE6|| align=right|14,8|| align=right|2,528|| align=right|0,075|| align=right|10,56|| align=right|4,018||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114432)||2003 AN6|| align=right|16,7|| align=right|2,264|| align=right|0,148|| align=right|6,05|| align=right|3,407||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114433)||2003 AL7|| align=right|14,3|| align=right|3,336|| align=right|0,059|| align=right|4,40|| align=right|6,091||MBA||2. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114434)||2003 AM10|| align=right|14,7|| align=right|2,574|| align=right|0,208|| align=right|12,78|| align=right|4,129||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114435)||2003 AX10|| align=right|14,5|| align=right|2,690|| align=right|0,176|| align=right|13,59|| align=right|4,412||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114436)||2003 AP12|| align=right|16,5|| align=right|2,305|| align=right|0,144|| align=right|7,07|| align=right|3,499||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114437)||2003 AR12|| align=right|14,7|| align=right|2,541|| align=right|0,297|| align=right|13,85|| align=right|4,049||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114438)||2003 AJ13|| align=right|15,2|| align=right|2,739|| align=right|0,091|| align=right|14,40|| align=right|4,532||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114439)||2003 AL13|| align=right|15,4|| align=right|2,467|| align=right|0,186|| align=right|7,60|| align=right|3,874||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114440)||2003 AB14|| align=right|14,7|| align=right|2,573|| align=right|0,096|| align=right|12,83|| align=right|4,127||MBA||1. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114441)||2003 AK14|| align=right|14,0|| align=right|3,147|| align=right|0,228|| align=right|10,02|| align=right|5,583||MBA||2. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114442)||2003 AZ14|| align=right|15,3|| align=right|2,586|| align=right|0,119|| align=right|13,97|| align=right|4,157||MBA||2. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114443)||2003 AQ17|| align=right|15,8|| align=right|2,466|| align=right|0,180|| align=right|1,54|| align=right|3,872||MBA||4. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114444)||2003 AN18|| align=right|14,8|| align=right|2,570|| align=right|0,116|| align=right|5,52|| align=right|4,119||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114445)||2003 AQ18|| align=right|16,8|| align=right|2,294|| align=right|0,169|| align=right|3,53|| align=right|3,473||MBA||3. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114446)||2003 AS18|| align=right|14,0|| align=right|2,993|| align=right|0,084|| align=right|13,57|| align=right|5,177||MBA||3. ledna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(114447)||2003 AM20|| align=right|15,2|| align=right|2,741|| align=right|0,054|| align=right|8,51|| align=right|4,536||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114448)||2003 AL21|| align=right|16,4|| align=right|2,442|| align=right|0,196|| align=right|2,09|| align=right|3,815||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114449)||2003 AJ22|| align=right|15,8|| align=right|2,592|| align=right|0,118|| align=right|11,97|| align=right|4,173||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114450)||2003 AN22|| align=right|15,6|| align=right|2,681|| align=right|0,066|| align=right|9,13|| align=right|4,389||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114451)||2003 AV23|| align=right|15,9|| align=right|2,400|| align=right|0,141|| align=right|2,52|| align=right|3,716||MBA||4. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114452)||2003 AE25|| align=right|15,0|| align=right|2,433|| align=right|0,181|| align=right|6,97|| align=right|3,795||MBA||4. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114453)||2003 AG25|| align=right|14,1|| align=right|3,202|| align=right|0,022|| align=right|11,04|| align=right|5,729||MBA||4. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114454)||2003 AR27|| align=right|15,1|| align=right|2,770|| align=right|0,043|| align=right|7,43|| align=right|4,609||MBA||4. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114455)||2003 AX27|| align=right|15,2|| align=right|2,642|| align=right|0,079|| align=right|13,93|| align=right|4,293||MBA||4. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114456)||2003 AC28|| align=right|16,5|| align=right|2,422|| align=right|0,178|| align=right|0,92|| align=right|3,769||MBA||4. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114457)||2003 AD28|| align=right|16,1|| align=right|2,311|| align=right|0,088|| align=right|7,00|| align=right|3,513||MBA||4. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114458)||2003 AZ29|| align=right|15,5|| align=right|2,269|| align=right|0,244|| align=right|6,26|| align=right|3,418||MBA||4. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114459)||2003 AN30|| align=right|15,7|| align=right|2,445|| align=right|0,136|| align=right|5,23|| align=right|3,823||MBA||4. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114460)||2003 AM31|| align=right|15,1|| align=right|2,595|| align=right|0,285|| align=right|5,26|| align=right|4,180||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114461)||2003 AH35|| align=right|15,8|| align=right|2,365|| align=right|0,070|| align=right|6,03|| align=right|3,636||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114462)||2003 AX35|| align=right|17,1|| align=right|2,304|| align=right|0,212|| align=right|4,24|| align=right|3,497||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114463)||2003 AD36|| align=right|15,2|| align=right|2,463|| align=right|0,163|| align=right|7,22|| align=right|3,864||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114464)||2003 AO36|| align=right|15,5|| align=right|2,668|| align=right|0,075|| align=right|9,20|| align=right|4,357||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114465)||2003 AY36|| align=right|14,4|| align=right|2,941|| align=right|0,079|| align=right|15,35|| align=right|5,042||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114466)||2003 AA37|| align=right|13,6|| align=right|3,184|| align=right|0,186|| align=right|19,76|| align=right|5,681||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114467)||2003 AK37|| align=right|15,5|| align=right|2,585|| align=right|0,296|| align=right|4,24|| align=right|4,155||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114468)||2003 AO38|| align=right|15,2|| align=right|2,637|| align=right|0,112|| align=right|13,70|| align=right|4,282||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114469)||2003 AK39|| align=right|14,8|| align=right|2,369|| align=right|0,186|| align=right|22,73|| align=right|3,645||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114470)||2003 AS39|| align=right|14,1|| align=right|3,042|| align=right|0,115|| align=right|12,18|| align=right|5,305||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114471)||2003 AM40|| align=right|15,9|| align=right|2,368|| align=right|0,270|| align=right|9,75|| align=right|3,643||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114472)||2003 AR40|| align=right|16,0|| align=right|2,439|| align=right|0,110|| align=right|5,40|| align=right|3,808||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114473)||2003 AT40|| align=right|15,5|| align=right|2,521|| align=right|0,173|| align=right|15,89|| align=right|4,003||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114474)||2003 AS41|| align=right|16,2|| align=right|2,413|| align=right|0,172|| align=right|9,04|| align=right|3,749||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114475)||2003 AX41|| align=right|15,2|| align=right|2,549|| align=right|0,255|| align=right|4,35|| align=right|4,070||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114476)||2003 AD42|| align=right|15,9|| align=right|2,487|| align=right|0,201|| align=right|5,66|| align=right|3,922||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114477)||2003 AQ43|| align=right|16,1|| align=right|2,385|| align=right|0,144|| align=right|3,92|| align=right|3,683||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114478)||2003 AC44|| align=right|15,6|| align=right|2,317|| align=right|0,128|| align=right|6,55|| align=right|3,525||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114479)||2003 AR46|| align=right|16,3|| align=right|2,347|| align=right|0,188|| align=right|3,21|| align=right|3,594||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114480)||2003 AN49|| align=right|16,3|| align=right|2,660|| align=right|0,242|| align=right|2,69|| align=right|4,337||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114481)||2003 AV50|| align=right|15,5|| align=right|2,281|| align=right|0,213|| align=right|6,41|| align=right|3,444||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114482)||2003 AJ51|| align=right|15,6|| align=right|2,548|| align=right|0,129|| align=right|13,16|| align=right|4,068||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114483)||2003 AJ52|| align=right|16,3|| align=right|2,380|| align=right|0,187|| align=right|3,10|| align=right|3,672||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114484)||2003 AN54|| align=right|16,0|| align=right|2,709|| align=right|0,050|| align=right|5,39|| align=right|4,457||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114485)||2003 AJ55|| align=right|16,2|| align=right|2,269|| align=right|0,191|| align=right|5,05|| align=right|3,416||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114486)||2003 AJ57|| align=right|14,1|| align=right|3,196|| align=right|0,131|| align=right|17,49|| align=right|5,714||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114487)||2003 AW57|| align=right|15,5|| align=right|2,354|| align=right|0,153|| align=right|6,43|| align=right|3,610||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114488)||2003 AB58|| align=right|15,9|| align=right|2,255|| align=right|0,198|| align=right|4,56|| align=right|3,385||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114489)||2003 AP58|| align=right|16,4|| align=right|2,433|| align=right|0,157|| align=right|2,33|| align=right|3,795||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114490)||2003 AR58|| align=right|15,9|| align=right|2,475|| align=right|0,069|| align=right|6,58|| align=right|3,894||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114491)||2003 AB60|| align=right|15,5|| align=right|2,331|| align=right|0,254|| align=right|6,28|| align=right|3,559||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114492)||2003 AC60|| align=right|16,5|| align=right|2,331|| align=right|0,196|| align=right|5,25|| align=right|3,558||MBA||5. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114493)||2003 AW60|| align=right|17,0|| align=right|2,301|| align=right|0,191|| align=right|3,17|| align=right|3,490||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114494)||2003 AX60|| align=right|15,8|| align=right|2,393|| align=right|0,195|| align=right|4,70|| align=right|3,702||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114495)||2003 AB61|| align=right|15,6|| align=right|2,847|| align=right|0,271|| align=right|4,13|| align=right|4,802||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114496)||2003 AB62|| align=right|14,4|| align=right|3,071|| align=right|0,252|| align=right|12,22|| align=right|5,382||MBA||7. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114497)||2003 AS63|| align=right|16,7|| align=right|2,337|| align=right|0,178|| align=right|3,36|| align=right|3,571||MBA||8. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114498)||2003 AW69|| align=right|16,4|| align=right|2,466|| align=right|0,155|| align=right|3,98|| align=right|3,871||MBA||8. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114499)||2003 AN70|| align=right|16,2|| align=right|2,387|| align=right|0,150|| align=right|9,92|| align=right|3,688||MBA||10. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(114500)||2003 AH71|| align=right|14,8|| align=right|2,672|| align=right|0,186|| align=right|14,45|| align=right|4,367||MBA||10. ledna 2003||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
BIN – binární planetka,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek